Epe steht für:

 Epe (Westfalen), einen Stadtteil von Gronau im Kreis Borken
 Epe (Bramsche), ein Dorf im Landkreis Osnabrück in Niedersachsen, Ortsteil von Bramsche
 Epe (Niederlande), ein Dorf und eine Gemeinde in der Provinz Gelderland in den Niederlanden
 Epe (Nigeria), eine Hafenstadt im Bundesstaat Lagos in Nigeria, südlich von Ijebu-Ode

Epe ist der Familienname folgender Personen:

 Maren Fischer-Epe (* 1953), deutsche Psychologin, Unternehmensberaterin und Fachbuchautorin 

EPE ist die Abkürzung für:

 Endoskopische Polypektomie, Entfernung einer Magen- oder Darmwucherung per endoskopischem Eingriff
Extrasolar Planets Encyclopaedia, interaktiver Katalog von Exoplaneten
 Energetic Particles Explorer, Serie von Forschungssatelliten
 Erotic Power Exchange, Beziehungsform
 Elvis Presley Enterprises, Unternehmen, welches die Marke und den Namen Elvis Presley vermarktet
 Eteria Periorismenis Efthinis (Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Griechenland)
 Expandiertes Polyethylen, Material für Transport- und Schutzverpackungen
 Estimated Position Error, geschätzter Fehler der Position bei einem Global Positioning System 
 Europol Platform for Experts, von Europol betriebene Kommunikationsplattform für Experten der Verbrechensbekämpfung und -prävention
 Every Part Every, Messwert für die Größe der Fertigungslose

EPE